BJK steht für:
 Benjina-Nangasuri Airport (IATA-Code), Flughafen von Benjina, Maikoor, Aru-Inseln, Maluku, Indonesien
 Beşiktaş Jimnastik Kulübü, türkischer Sportverein
 Bundesjugendkuratorium, Sachverständigengremium der deutschen Bundesregierung

bjk steht für:
 Barok (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen

BJK